A Guerra Social foi um periódico anarquista fundado em 1909 na cidade brasileira de São Paulo, por Edgard Leuenroth.

Publicações anarquistas em português
Publicações anarquistas do Brasil
Jornais extintos de São Paulo (estado)